Coldstream kan syfta på:

Coldstream Guards – ett regemente i brittiska armén

Personer
William Coldstream (1908–1987), brittisk konstnär

Geografi

Kanada 

 Coldstream (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Coldstream, ort, Skottland, The Scottish Borders,

USA 

 Coldstream, Kentucky, ort, Jefferson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar